Sepiidae är en familj av bläckfiskar. Sepiidae ingår i ordningen sepialiknande bläckfiskar, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sepiidae 108 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sepialiknande bläckfiskar
Sepiidae